Соревнования в эстафетной гонке 4 по 10 км среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе прошли 5 марта.

Тройка призёров сложилась такая же как и 2 года назад в Зефельде. Норвежцы выиграли золото в эстафете на 11-м чемпионате мира подряд. Йоханнес Клебо стал 6-кратным чемпионом мира, Пол Голберг стал чемпионом мира в первый раз. Российские лыжники выступавшие под флагом ОКР вновь стали вторыми третий раз подряд. Французы выиграли бронзовые медали.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021